Валерий Вардазарович Саарян (; родился 21 июня 1978 в Томске, СССР) — основатель и генеральный продюсер «Армения Продакшн». Почетный академик Академии телевидения и радио Армении. Награждён Серебряным крестом Союза Армян России,

Биография 
Родился 21 Июня 1978 года в Томске. Получил высшее образование по специальности «юрист».

Отец — Вардазар Дереникович Саарян (Заслуженный энергетик Российской Федерации), мать — Рузанна Миграновна Саарян (Заслуженный энергетик Российской Федерации), брат — Андраник Вардазарович Саарян.

Женат, двое детей. Жена — Гоар Грантовна Саарян, сын Нарек (род. 2001), дочь Ева (род. 2006)

Профессиональная карьера 
 1996—1998 гг. — МГТРК «МИР» — корреспондент.
 С 1996 г. — член Союза журналистов Армении.
 1999—2001 гг. — ИД «Пушкинская площадь» — руководитель отдела развития региональной сети.
 2000—2001 гг. — советник Олега Попцова (телеканал ТВЦ).
 В 2000 г. основал продюсерскую компанию «Армения Продакшн».
 В 2001 г. возглавил мероприятия, организованные в честь 1700-летия принятия Христианства в Армении (Москва).
 В 2003 г. основал конкурс молодых исполнителей «Песня года Армении».
 В 2004 г. основал ежегодную профессиональную музыкальную премию в области армянской музыкальной индустрии Armenia Music Awards, известную прежде под названиями «Анелик» и «Ташир».
 В 2007 г. вместе с Гевондом и Сариком Андреасянами основал программу «Бла Бла Шоу», выходившую с 2008 года на РЕН ТВ.
 2009 г. — почётный академик Академии телевидения и радио Армении.
 2009 г. — продюсер певицы Евы Ривас, в 2010 году был организатором её выступления на Евровидении в Осло.
 2011 г. — участие в создании фильма режиссёра Сарика Андриасяна «С новым годом, мамы!».
 В 2012 г. основал кинопродюсерскую компанию «AP Cinema». В том же году по его приглашению в Армению и Россию нанёс визиты актёр Ален Делон
 В 2013 г. запустил проект художественного фильма, посвященного геноциду армян, с участием мировых звёзд. Снял фильм «Пациент» о биографии армянского композитора Комитаса.
 В 2014 году был награждён серебряным крестом Союза Армян России за многолетнюю и добросовестную работу и огромный вклад в культуру. В том же году назначен представителем независимой международной кинокомпании KnightsBridge Entertainment в Европе и на Ближнем Востоке. С 2015 года член состава директоров KnightsBridge Entertainment.

Проекты 
 06.05.01 — концерт, посвящённый 1700-летию принятия христианства Арменией
 24.02.02 — сольный концерт Гургена Дабагяна
 26.05.02 — гала-концерт «Тебе Армения»
 20.09.02 — гала-концерт «Тебе Армения II»
 01.12.02 — Арам Асатрян «5 лет спустя»
 01.03.03 — «Песня Года Армении»
 17.05.03 — Дживан Гаспарян
 03.07.03 — «ГАРНИ» (Канада)
 25.09.03 — «Песня Года Армении»
 18.12.03 — финал «Песня Года Армении»
 09.03.04 — 1 тур «Песня года Армении 2004»
 10.04.04 — Тата Симонян с Любовью Успенской
 03.11.04 — полуфинал «Песня Года Армении 2004»
 08.11.04 — вечер авторских песен Татевик Агамирян
 18.12.04 — финал «Песня Года Армении 2004»
 16.02.05 — концерт Таты Симонян: «Дорога»
 10.04.05 — концертно-юмористическая программа «Говорит и показывает Армянское радио»
 22.05.05 — (2-й отборочный тур, полуфинал) «Песня года Армении»
 23.10.05 — Финал «Песня года Армении-2005»
 09.04.06 — Первая национальная премия в области армянского шоу-бизнеса «Анелик 2006»
 20.05.06 — Нуне Есаян — «Нуне Есаян LIFE»
 27.08.06 — финал конкурса молодых исполнителей «Песня года Армении-2006»
 15.04.07 — 2-я национальная премия в области армянского шоу-бизнеса в диаспоре «Ташир-2007»
 06.04.08 — 3-я национальная премия в области армянского шоу-бизнеса в диаспоре «Ташир-2008»
 04.04.09 — 4-я национальная премия в области армянского шоу-бизнеса в диаспоре «Ташир-2009»
 18.04.09 — 5-я национальная премия в области армянского шоу-бизнеса в диаспоре «Ташир-2010»
 09.12.10 — Концерт музыки Микаэла Таривердиева «Ностальгия по настоящему»
 16.04.11 — 6-я национальная премия в области армянской музыкальной индустрии «Armenia Music Awards» 2011
 07.04.12 — VII ежегодная Национальная Музыкальная Премия «Armenia» Music Awards
 20.04.13 — VIII ежегодная Национальная Премия «Armenia» Music Awards
 20.10.13 — Концерт заслуженного ансамбля «Саят-Нова»
 06.04.14 — IX ежегодная Национальная Премия «Armenia» Music Awards
 2016 г. — Официальный анонс проекта «Путин», рассказывающего историю жизни и становления, ключевые моменты правления Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Продюсировал следующие кинопроекты:

2018 г.— Художественный фильм "Доброе утро"
2019 г.— Художественный фильм «Мой крест»
2019 г.— Официальный анонс проекта  «Золотой дубль», полнометражный художественный фильм, посвященный легендарной команде «Арарат», в 1973 году в драматической борьбе завоевавшей золотые медали чемпионата СССР и Кубок СССР по футболу.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Армения Продакшн»
 Официальный сайт «Armenia Music Awards»
 Валерий Саарян: «Нам запретили ехать в Баку на свой страх и риск»
 В Ереване состоялась премьера картины «С Новым годом, мамы!»
 Эдриан Броуди, Дастин Хоффман и Ален Делон могут сыграть в новом фильме о Геноциде армян.
 Ruspersons.com Валерий Саарян
 Валерий СААРЯН: «Все очень просто: надо пропагандировать хорошее кино!»
 Голливудские актёры снимутся в фильме о Геноциде армян
 Алену Делону не хватает любви
 Ален Делон вспомнил Ашота Малакяна и пригласил армянскую журналистку сняться в кино
 Предстоящий концерт к 300-летию великого армянского ашуга Саят-Новы является беспрецедентным по значимости мероприятием, заявил генеральный продюсер и организатор культурного вечера Валерий Саарян.
 Открытая встреча с Валерием Сааряном
 «ARMENIA» MUSIC AWARDS 2013
 Турция превратит 100-летнюю годовщину Геноцида армян в кинобитву
 100 LIVES Валерий Саарян
 100 LIVES Валерий Саарян «Мы должны созидать»
 Центральное Телевидение о проекте «Путин»

Члены Союза журналистов Армении